Water kan syfta på

 Water (film) – en kanadensiskt film från 2005
Water (EP) – en EP från 2008 av den amerikanska musikgruppen Salem

Se även
The Water
Vatten

bg:Вода (пояснение)
cs:Voda (rozcestník)
es:Agua (desambiguación)
fr:Eau (homonymie)
pt:Água (desambiguação)